Неведничий — фамилия.

Известные носители 
 Неведничий, Борис Митрофанович (род. 1939) — советский и молдавский шахматист. Отец В. Б. Неведничего.
 Неведничий, Владислав Борисович (род. 1969) — советский, молдавский и румынский шахматист.